Edgar Patrício de Carvalho Pacheco, (Luanda, 7 de Agosto de 1977) é um ex-futebolista angolano naturalizado português, que jogava como atacante.

Naturais de Luanda
Futebolistas de Portugal
Cidadãos naturalizados de Portugal
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol